De Players Championship Finals 2013 (ook bekend als de 2013 Cash Converters Players Championship voor sponsor doeleinden), was de zesde editie van de Players Championship Finals, een toernooi waaraan de top 32 van de PDC Players Championship Order of Merit 2013 deelnemen. Het toernooi werd gehouden vanaf 29 november tot 1 december in de Butlins Minehead Resort in Minehead.

Gekwalificeerde spelers
Dit is de Final 2013 ProTour Order of Merit:

Prijzenpot

Schema

Darts in 2013
2013